Kaštan může být:
 kaštanovník setý nebo jeho plod, tzv. jedlý kaštan
 jírovec maďal nebo jeho plod, tzv. koňský kaštan
 jírovec pleťový nebo jeho plod, tzv. červený kaštan
 tahitský kaštan – strom z čeledi bobovité a rodu Inocarpus, poskytující jedlá semena
 ledové kaštany – čokoládová cukrovinka vyráběná čokoládovnou Orion od roku 1966
 kaštan – trus přischlý na srsti
 Kaštan/Kashtan – exportní verze protiletadlového a protiraketového systému 3K87 Kortik

příjmení osob
 Dror Kaštan (* 1944) – izraelský fotbalista a trenér

Podobné názvy 
 Kaštanka

Externí odkazy